«Партизаны в степях Украины» — советский чёрно-белый художественный фильм, снятый в 1942 году режиссёром Игорем Савченко по одноименной пьесе Александра Корнейчука.

Снят в годы Великой Отечественной войны на Киевской и Ашхабадской киностудиях. Премьера фильма состоялась 2 марта 1943 года.

Сюжет 
Великая Отечественная война. Вся территория Украины оказалась в оккупации.

Многим жителям украинских сёл с началом войны пришлось расстаться со своей размеренной сельской жизнью. Обстоятельства заставили семью Салывона Часныка, его жены Пелагеи и сына Аркаши скрываться от оккупантов и вместе с другими односельчанами-колхозниками в составе партизанского отряда противостоять немцам. Совсем юного сына Аркашу оберегает от неприятностей его дед Остап. Внук рвётся в бой, однако родители прекрасно понимают, что войны на его долю ещё хватит. И самое важное, что он может сейчас сделать — это быть рядом с родителями и помогать им в их нелёгкой борьбе своей любовью. Кто, как не родной ребёнок, может заставить тебя идти на верную смерть? ...

Земля горит под ногами оккупантов.

В ролях 
 Николай Боголюбов — Салывон Часнык
 Наталия Ужвий — Пелагея Часнык
Борис Чирков — дед Тарас
 Антон Дунайский — дед Остап
 Владислав Красновецкий — Борис Соломонович, доктор
 Лариса Емельянцева — Екатерина
 Владимир Балашов — Аркаша Борис Рунге — СашкоДмитрий Милютенко — Филимон Довгоносик Терентий Юра — переводчик Евгений Пономаренко — немецкий офицер Константин Кошевский — немецкий офицер Иван Клюквин — партизан (нет в титрах)
 Виктор Добровольский — раненый партизан'' (нет в титрах)

Ссылки 

Фильмы Игоря Савченко
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о партизанах
Фильмы-драмы СССР
Военные фильмы СССР
Фильмы СССР 1942 года
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы студии «Туркменфильм»
Экранизации пьес Александра Корнейчука
Фильмы на русском языке
Фильмы на украинском языке
Фильмы о Великой Отечественной войне, созданные во время неё